

Geografia

Austria 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Bildein

Węgry 
 Beled – miasto

Zobacz też 
 Belet